Fundamento (álbum) - de César Passarinho
Fundamento (editora)

Veja também 
Fundamental
Fundamentalismo
Base

Desambiguação